USS Bataan — кораблі ВМС США.

 USS Bataan (CVL-29) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Індепенденс». На службі з 1942 по 1959 роки. Проданий на злам у 1960 році.
 USS Bataan (LHD-5) — універсальний десантний корабель США  типу «Восп». На службі з 1997 року. Станом на 2017 рік перебуває у складі флоту.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни